Az Allsvenskan 1935-36-os szezonja volt a bajnokság tizenkettedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IF Elfsborg lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag